Lăptucă poate fi:

 Salată
 Păpădie

Legături externe

Vezi și